Рошелль Эйтс (; ) — американская актриса.

Ранняя жизнь 
Рошелль Эйтс родилась в Нью-Йорке, где она окончила школу, а после университет со степенью бакалавра изобразительных искусств.

Карьера 
Рошелль Эйтс дебютировала в 2003 году в эпизоде телесериала «Секс в большом городе» и в последующие годы регулярно появлялась в кино и на телевидении. Эйтс снялась в таких фильмах как «Белые цыпочки» (2004), «Воссоединение семьи Мэдеи» (2006) и «Кошелёк или жизнь» (2007).

На телевидении Эйтс наиболее известна по своей роли в сериале «Забытые» (2009—2010), где она снималась с Кристианом Слейтером. Она также появилась в сериалах «Детройт 1-8-7» (2010—2011) и «Отчаянные домохозяйки» (2011).

В 2013-2016 года исполняла одну из главных ролей в телесериале канала ABC «Любовницы», о жизни четырёх подруг, каждая из которой находится в сложных и опасных отношениях.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Перчейз-колледжа
Киноактрисы США